Mario Giacomi – calciatore italiano
 Roberto Giacomi – ex calciatore canadese

Pagine correlate
Giacomo